Manuel Arnús puede hacer referencia a:
 Manuel Arnús de Ferrer (1813-1879), médico e hidrólogo español;
 Manuel Arnús y Fortuny (1852-1930), hijo del anterior y también médico e hidrólogo.
Manuel Arnús, buque de la Compañía Transatlántica de Barcelona (1923).